Camana steht für

 Camaná, Stadt in Peru im gleichnamigen Distrikt bzw. Provinz
 Río Camaná Fluss in Peru
 Camana Rock, Südgeorgien
 Geonoma camana auch Açairama, Art der Gattung Geonoma
 Raquel Camaña (1883–1915), Argentinische Pädagogin	
 José Camaña Laymón (1850–1926), Spanischer Politiker und Architect